Vukovo je lahko:
 Vukovo Brdo (Hrvaška)
 Vukovo Selo (Hrvaška)
 Vukovo (Bosna in Hercegovina)